Zkratka SRO může znamenat:

SRo 
 Slovenský rozhlas (SRo) – slovenský veřejnoprávní rozhlas

SrO 
 Oxid strontnatý (SrO) – chemická sloučenina

s. r. o. 
 Společnost s ručením omezeným (s. r. o. nebo spol. s r. o.) – typ obchodní společnosti

sro 
 multižánrové hudební seskupení ze severu Čech (sro)